— видео-игра автосимулятор 4-го поколения, разработанная Geoff Crammond и опубликованная компанией MicroStyle в 1989 году. Гоночная трасса выполнена в простой 3D-графике. Версия игры для Amiga и Atari ST была представлена с улучшенной графикой. Игра поддерживала многопользовательский режим, в частности на Atari ST и Amiga при соединении компьютеров имелась возможность соревноваться между собой нескольким игрокам. В иных ситуациях требовалось подключение нуль-модемного кабеля. По разным рейтингам, игра Stunt Car Racer занимает 12-20 место среди лучших игр для Amiga.

Геймплей 
От других игр своего времени отличалась тем, что гонки впервые стали проходить на возвышенной гоночной трассе с 3D-визуализацией, а также отсутствием барьеров, не позволяющих в других играх машине вылететь из трассы. В игре присутствует физический движок, под действие которого попадает непосредственно сама машина игрока, давая повышенный эффект реалистичности. Если машина падает, игра не заканчивается, а машину поднимают обратно на цепях, таким образом игрок теряет много времени. Есть трассы разного уровня и сложности, можно использовать турбо-режим, который однако строго ограничен по времени в одной гонке. В игре присутствует таблица рейтинга, в которую включены 4 дивизиона с 3 гонщиками в каждом, включая игрока. В каждом дивизионе есть по 2 трассы, таким образом в игре их всего 8, с каждой новой игрой трассы становятся всё сложнее и непроходимее. Цель игрока заключается в том, чтобы выиграть в дивизионе, в котором во время одного сезона проводится 4 гонки. Во время гонки, игрок должен сделать 3 круга на трассе. Победителю присуждается 2 очка, а за быстрое время прохождения круга — 1 очко. В конце каждого сезона лучший гонщик попадает в высший дивизион, а худший — вылетает из команды.

Игрок рискует повредить автомобиль, если будет резко съезжать с возвышенности, падать, врезаться в стенку или другую машину или попадёт в щель. Повреждения отображается в виде трещин, исходящих из рамки в верхней части экрана, если их рост продлится до определённого момента, то машина сломается и гонка будет проиграна. Некоторые повреждения могут оставаться на машине и на следующих гонках до конца сезона.

Развитие 
 Участие в разработке игры принял Пит Кук, известный созданием более ранних 3D-игр.
 Позже версия Commodore 64 игры была модифицирована, с возможностью играть в неё без клавиатуры. Данная версия была доступна при покупке Commodore 64 Games System наряду с играми Rick Dangerous и Microprose Soccer.
 В 2003 году было объявлено о выпуске предстоящего сиквела игры, однако после этого никакой информации больше не поступало.

Рецензии 

Игра получила в основном положительные отзывы и получила 3 награды. По данным голосования на портале YSinclair игра набрала 93 % положительных отзывов, в журнале CRASH — 87 % и 80 %, в AAction — 96 % и в журнале Micro Hobby — 98 %.

Примечания

Ссылки 
 Stunt Car Racer на сайте AmigaMemo.com — AmigaMuseum
 Stunt Car Racer обзор.
 Stunt Car Racer  java версия игры.

Компьютерные игры 1989 года
Игры для Amstrad CPC
Игры для ZX Spectrum
Игры для Amiga
Игры для Commodore 64
Многопользовательские игры